Abellana ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Abellana (* 1986), philippinische Schauspielerin
 Martin Abellana (* 1904), philippinischer Schriftsteller
 Martino Abellana (1914–1986), philippinischer Maler
 Narciso Abellana (* 1953), philippinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Romblon
 Ramon Abellana (* 1911), philippinischer Bildhauer und Komponist